Orienta steht für:

 Orienta (Oklahoma), Ort im US-Bundesstaat Oklahoma
 Orienta (Wisconsin), Ort im US-Bundesstaat Wisconsin